En mythologie grec, Oros (Ancient Greek: Ὦρον or Ὦρος), peut se référer à 2 personnes:
 Oros, le "premier né" dans le pays de Troezen et aussi premier roi de ce royaume qui s'appelait alors Oraea d'après son nom. Il avait une fille Leis qui fréquentait le dieu de la mer Poséidon. Leur fils Althepus succéda à Orus sur le trône et renomma par la suite la terre en Althepia.
 Oros, soldat achéen qui a été tué par le prince troyen Hector pendant le siège de Troie.